Normfestigkeiten gibt es für
 Betone, siehe Beton#Festigkeitsklassen
 Zemente, siehe Zement#Festigkeitsklasse